Fiches – gettoni usati in vari giochi come segnapunti
Fiches  – album dei Gem Boy del 2008